Kessous est un nom de famille notamment porté par :

 Mustapha Kessous (1979-), journaliste et écrivain français
 Guila Clara Kessous actrice et metteuse en scène française
 Mohamed El Aziz Kessous (1903-1965), journaliste et homme politique algérien